Stortingsvalet i Norge 1985 hölls 9 september 1985

Kåre Willochs Regering fortsatte efter valet, men Fremskrittspartiet hade kommit i en nyckelposition, och bidrog 1986 till att rösta ned regeringen med konsekvensen att Willoch steg tillbaka och blev efterföljt av Gro Harlem Brundtlands andra regering. Venstre föll ut ur Stortinget för första gången i partiets historia.

Valresultat

1985 i Norge
Norge
1985